Pappie loop toch niet zo snel (album), een album van Herman van Keeken uit 1971
 Pappie loop toch niet zo snel (single), een single van Herman van Keeken uit 1971